Macomades ist der Name mehrerer antiker Orte in Nordafrika:

 Macomades Minores, Tunesien
 Macomades Maiores, Libyen
 Macomades in Numidia
 danach benannt Titularbistum Macomades
 Macomadia Rusticana
 danach benannt Titularbistum Macomades Rusticiana